Barrancas peut désigner :

 les Barrancas, une ethnie amérindienne.

Toponymes 
 Barrancas, chef-lieu de la municipalité de Cruz Paredes dans l'État de Barinas ;
 Barrancas del Orinoco, chef-lieu de la municipalité de Sotillo dans l'État de Monagas ;
 Barrancas, l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Cruz Paredes dans l'État de Barinas ;
 Barrancas, une municipalité située dans le département de La Guajira, en Colombie ;
 Barrancas, une station du métro de Santiago, au Chili ;
 Barrancas, localité rurale argentine située dans la province de Jujuy et dans le département de Cochinoca.

Homonymie de toponyme